Uniwersytet Stanforda
Miejscowości w USA:
 Stanford – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Stanford – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Stanford – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Lincoln
 Stanford – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Judith Basin
 Stanford – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
Gminy w USA:
 Stanford (ang. Stanford Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clay
 Stanford (ang. Stanford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Isanti
 Stanford (ang. Stanford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
W Wielkiej Brytanii:
 Stanford – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Stanford – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Stanford – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Stanford – civil parish w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Stanford – miejscowość w Shropshire (dystrykt), w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Stanford in the Vale – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia) 
 Stanford on Avon – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia) 
 Stanford on Soar – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia) 
 Stanford on Teme – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Stanford-le-Hope – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)
 Stanford Bishop – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia) 
 Stanford Bridge – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia) 
 Stanford Dingley – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia) 
 Stanford End – miejscowość w Wokingham, w hrabstwie Berkshire (Anglia) 
 Stanford Hills – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)  
 Stanford Rivers – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)